Jalu steht für:

 Oase Jalu, Ort in libyschen Munizip Adschdabiya
 Yalu, ein Grenzfluss zwischen der Volksrepublik China und Nordkorea